Abadía (deutsch: „Abtei“) ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Abadía (Cáceres), Gemeinde in der Provinz Cáceres, Spanien
 Abadia de Goiás, Gemeinde in Brasilien
 Abadia dos Dourados, Gemeinde in Brasilien
 Abadía del Sacromonte, Abtei in der Provinz Granada, Spanien

Abadía ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Javier Abadía (1770–1836), spanischer Militärführer und Politiker
 Guillermo Abadía Morales (1912–2010), kolumbianischer Folklorist

 Lisandro C. Abadia (* 1938), philippinischer General
 Lucas José Estrada Abadía (1938–1981), kolumbianischer Komponist
 Miguel Abadía Méndez (1867–1949), kolumbianischer Politiker und Diplomat